peut désigner :
 
 

Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Afrique du Sud 
  d'infanterie (Afrique du Sud)

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de la Garde (Empire allemand)
  de cavalerie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie bavaroise
  de la Reichswehr
  de cavalerie de la Reichswehr
  Panzergrenadier Division, précédemment nommée  d'infanterie, de la 
  de montagne de la 
  parachutiste de la 
  de chasse aérienne de la 
  blindée de la 
  Panzerdivision SS Totenkopf de la 
  légère est une des divisions légères mécaniques de l'armée allemande (Wehrmacht) au début de la seconde guerre mondiale.

Australie 
  (Australie, Première Guerre mondiale)
  (Australie, Seconde Guerre mondiale)
  blindée (Australie)

Canada 
  Division canadienne (1915-1919)
  Division d'infanterie canadienne
  Division du Canada

Corée du Nord 
  d'infanterie (Corée du Nord)

Corée du Sud 
  d'infanterie (Corée du Sud)

États-Unis 
  blindée (États-Unis)
  d'infanterie (États-Unis)
 3 division des Marines

Finlande 
  (Finlande, Guerre d'Hiver)
  (Finlande, Guerre de Continuation)

France 
  (France) 
  d'infanterie (France)
  d'infanterie algérienne
  d'infanterie coloniale
  d'infanterie nord-africaine
  légère d'infanterie
  légère de cavalerie
  légère mécanique
  cuirassée

Grèce 
 3e division d'infanterie (Grèce)

Italie 
  d'infanterie Ravenna
  division alpine Julia

Japon 
  d'infanterie (Japon)
  blindée (Japon)

Pologne 
  d'infanterie des Carpates (Pologne)

Royaume-Uni 
  d'infanterie (Royaume-Uni)

Nouvelle-Zélande 
  (Nouvelle-Zélande)

Homonymie d'unités militaires